Тучемпы () — топоним в Польше.

 Тучемпы — сельская гмина, входит как административная единица в Буский повят, Свентокшиское воеводство.
 Тучемпи — село в гмине Тучемпы, Буский повят, Свентокшиское воеводство
 Тучемпы — поселение в гмине Дрезденко, Стшелецко-Дрезденецкий повят, Любушское воеводство.
 Тучемпы — деревня в гмине Грабовец, Замойский повят, Люблинское воеводство
 Тучемпи — село в гмине Мендзыхуд, Мендзыхудский повят, Великопольское воеводство.